Fluminense Football Club
Flu (músico)
Rede Flu
Gripe

Desambiguação